Натуральне число 483
 483 рік до нашої ери
 483 рік нашої ери